St Davids (vroeger bekend als Menevia), een stad (city) in Wales
 Menevia (geslacht), een vlindergeslacht